Risk kan betyda:
 Risk, möjlig förlust eller skada.
 Risk (ekonomi), mått på framtida förlust av pengar.
 Risk, ett brädspel.
 Risk, ett musikalbum av Megadeth.
 RISK (organisation), Riksförbundet Stoppa Kvinnlig Könsstympning
 Risk! (eller RISK!), ett amerikanskt poddradioprogram.

Se även